Travis Boyd (né le  à Hopkins dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010||U.S. National Development Team||USHL||35||8||10||18||18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011||U.S. National Development Team||USHL||24||5||13||18||10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012||Université du Minnesota ||WCHA||35||1||8||9||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013||Université du Minnesota ||WCHA||40||3||11||14||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014||Université du Minnesota ||Big-10||41||9||23||32||18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Université du Minnesota ||Big-10||32||19||22||41||10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Bears de Hershey ||LAH ||2||1||1||2||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016||Bears de Hershey ||LAH ||76||21||32||53||24||21||2||7||9||4
|-
| 2016-2017||Bears de Hershey ||LAH ||76||16||47||63||16||12||1||7||8||2
|-
| 2017-2018||Bears de Hershey ||LAH ||61||15||32||47||12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018||Capitals de Washington ||LNH ||8||0||1||1||2||1||0||0||0||0
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington || LNH ||53 ||5 ||15 ||20 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2018-2019 || Bears de Hershey || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Capitals de Washington|| LNH || 24 ||3 ||7 ||10 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Bears de Hershey || LAH ||4 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 || 3 || 5 || 8 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Canucks de Vancouver || LNH || 19 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 74 || 17 || 18 || 35 || 34 || - || - || - || - || -
|-

| 198 || 30 || 46 || 76 || 46 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de Big-10

Ligue américaine de hockey 
2016-2017 : 
participe au Match des étoiles de la LAH
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LAH

Ligue nationale de hockey 
2017-2018 : remporte la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington

Références 

Naissance en septembre 1993
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de l'Arizona